Ellenboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ellenboro (North Carolina)
Ellenboro (West Virginia)